Волховец.

 Волхове́ц — посёлок в Новгородском районе Новгородской области
 Малый Во́лховец — правый рукав реки Волхов
 «Волхове́ц» — фабрика в Великом Новгороде.
 Волховец (князь) — персонаж легенды о скифских князьях Словене и Русе («Сказание о Словене и Русе и городе Словенске»), младший сын Словена.